J.F. Fenger kan henvise til flere personer:

 Johannes Ferdinand Fenger (1805-1861) – dansk præst og teologisk forfatter
 Johannes Frederik Fenger (1881-1934) – dansk højesteretssagfører